Листопад — опадання листя восени.
 Листопад — одинадцятий місяць року.
 «Листопад» — львівська літературна група молодих письменників-націоналістів, що існувала між 1928 та 1931 роками.
 «Листопад» — грузинський художній фільм 1966 року.
 «Листопад» — кінофестиваль у Білорусі.

Люди 
 Листопад Антоніна Іванівна ( 1941) — українська поетеса.